В этом списке представлены все иностранные футболисты, которые когда-либо играли за ФК «Москва»

В статистике представлены матчи и голы только в национальном первенстве.

См. также 
 Список легионеров Российской футбольной Премьер-лиги
 Список легионеров ФК «Шахтёр» Донецк
 Список легионеров ФК «Динамо» Киев
 Список легионеров ФК «Луч-Энергия»

Ссылки 
 1998
 1999
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005

Игроки ФК «Москва»
Москва
Москва